Robert McLachlan peut désigner :
 Robert McLachlan (1837-1904), entomologiste britannique ;
 Robert McLachlan (né en 1971), cycliste australien ;
 , directeur de la photographie canadien ;
  (né en 1964), mathématicien néo-zélandais.